Carum chaberti är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Aimé Battandier. Carum chaberti ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
chaberti